Příjmení Rychetský nosí více významných osobností:

 Čestmír Rychetský (1921–1987) – český teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické a archivář
 Jiří Rychetský (1926–2012), pedagog, regionální historik
 Pavel Rychetský (* 1943) – český politik, právník a předseda Ústavního soudu České republiky
 Tomáš Rychetský (* 1965) – český dramatik a prozaik

Externí odkazy